Zieleniec kan syfta på:

Orter i Polen 
 Zieleniec, Duszniki-Zdrój, vintersportort i polska Sudeterna
 Zieleniec, Gorzów Wielkopolski
 Zieleniec, Łódź vojvodskap
 Zieleniec, Lublins vojvodskap
 Zieleniec, Opole vojvoskap
 Zieleniec, Gostyniński, by i Gmina Gostynin, Powiat gostyniński, Masoviens vojvodskap

Personer 
 Josef Zieleniec (född 1946), tjeckisk politiker, europaparlamentariker.